Deez nuts (Aussprachebuchstabierung von englisch  „diese Nüsse“, englischer Internet-Slang-Begriff für „Hoden“) steht für:

 Deez Nuts, australische Hardcore-Punk-Band
 Deez Nuts (Internet-Phänomen), fiktiver Kandidat für die Präsidentschaftswahlen 2016 in den Vereinigten Staaten

Deeez Nuuuts steht für:
 Deeez Nuuuts, Lied von Dr. Dre auf dem Album The Chronic (1992)